Косуэлос-де-Фуэнтидуэнья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вилья-де-Фуэнтидуэнья. Занимает площадь 15,24 км². Население — 150 человек (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 155 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сеговии